Sectonema är ett släkte av rundmaskar. Sectonema ingår i familjen Nygolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Sectonema